Nova Fátima ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Nova Fátima (Bahia), Bundesstaat Bahia 
 Nova Fátima (Paraná), Bundesstaat Paraná